Regione di Namangan, una regione dell'Uzbekistan.
 Distretto di Namangan, distretto dell'omonima regione.
 Namangan, capoluogo dell'omonima regione.